Kozakken-Hetmanaat, was een staat van Oekraïense Kozakken tussen 1649 en 1764.
 Oekraïense Staat, ook bekend als het Hetmanaat, was een staat in de Oekraïne in 1918.